Tegra (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie sabelsprinkhanen
 Tegra (SoC), system-on-a-chip van NVIDIA

Zie ook 
 Opel Tigra